Ца́рский — фамилия; имеет женскую форму Царская.

 Царский, Айвар (род. 1962) — советский и эстонский легкоатлет, дипломат.
 Царский, Владимир Родионович (1923—1999) — советский исполнитель песен.
 Царский, Иван Никитич (1789—1853) — купец, известный старообрядческий деятель, почётный гражданин.